Camémbaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Camémbaro, Zitácuaro, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Camémbaro, Salvador Escalante, ort, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar